Mount Whymper kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Mount Whymper, Vancouver Island, berg i British Columbia, 
 Mount Whymper, Kootenay nationalpark, British Columbia,